Heterachaena alpina är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Zollinger och Alexandre Moritzi. Heterachaena alpina ingår i släktet Heterachaena och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
alpina